Die Glasmenagerie steht für:

 Die Glasmenagerie, Theaterstück von Tennessee Williams (1944)
 Die Glasmenagerie (1950), US-amerikanischer Film von Irving Rapper 
 Die Glasmenagerie (1969), deutscher Fernsehfilm von Ludwig Cremer 
 Die Glasmenagerie (1973), US-amerikanischer Fernsehfilm von Anthony Harvey 
 Die Glasmenagerie (1987), US-amerikanischer Film von Paul Newman